Basket Brescia Leonessa is een professionele basketbalclub uit Brescia in Italië die uitkomt in de Lega Basket Serie A.

Sponsornamen
 2009-2016: Centrale del latte di Brescia
 2016-heden: Germani

Externe link
  Officiële Website

Brescia
Sport in Brescia